Die Fußballauswahl von Nevis ist die offizielle Auswahl der Karibikinsel Nevis.

Bisher bestritt Nevis fünf Spiele gegen andere Mannschaften der Nachbarinseln, darunter drei Spiele gegen offizielle FIFA-Mitglieder. Das letzte Spiel datiert aus dem Jahr 2003, als man mit 1:4 gegen Anguilla verlor.

Bisher bestrittene Länderspiele

Weblinks 
 Barrie Courtney: Saint Kitts and Nevis – List of International Matches. rsssf.com, 19. November 2015 (englisch) abgerufen am 26. Mai 2018.

Einzelnachweise 

Nevis
Nevis
Nevis